Les membres de l'émission télévisée  effectuent des expériences pour vérifier ou démentir des légendes urbaines, des contes de vieilles femmes, etc. Ceci est une liste des différents mythes testés dans l'émission ainsi que les résultats des expériences (Bidon, Plausible ou Confirmé).

Dans certains épisodes de cette saison, "Buster" s’appelle "Urbain" dans la version française dans un souci de cohérence il s’appelle "Buster" sur cette page.

Aperçu des épisodes

Épisode 9 : Décompression explosive 
 Diffusion originale : .

Décompression explosive

Essieu arrière

Harponnage de grenouille

Épisode 10 : Canon à poulets 
 Diffusion originale :

Canon à poulets 
Apparemment, les compagnies ferroviaires britanniques auraient emprunté le canon à poulet de la NASA pour tester les pare-brises des trains à grande vitesse. Étonnées par des dégâts importants, les compagnies ferroviaires auraient alors demandé à la NASA si elles appliquaient les bonnes procédures. La NASA leur aurait préconisé de dégeler les poulets avant de tirer.

La Lessive de la mort

J'ai accouché d'une pieuvre

Notes et références

Notes 
Certains titres de mythes sont traduits depuis la version anglaise de cette page, il est possible que la version française de l'émission possède des titres différents.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des épisodes de

Liens externes 
 Site officiel de MythBusters
 

2004 à la télévision
Saison d'émission de télévision